Dorothea von Braunschweig ist der Name folgender Personen:

 Dorothea von Sachsen-Lauenburg (1543–1586), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg und durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Grubenhagen
 Dorothea von Dänemark (1546–1617), Prinzessin von Dänemark und durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
 Dorothea Sophie von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1636–1689), durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg

siehe auch:

 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg (1666–1726), durch Heirat Kurprinzessin von Braunschweig-Lüneburg; Prinzessin von Ahlden 
 Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg (1687–1757), siehe Sophie Dorothea von Hannover